

Geografia 
 Brasile
Santa Helena – comune dello stato di Santa Catarina
Santa Helena – comune dello stato del Maranhão
Santa Helena – comune dello stato della Paraíba
Santa Helena – comune dello stato del Paraná
Nova Santa Helena – comune dello stato del Mato Grosso
Santa Helena de Goiás – comune dello stato del Goiás

 Colombia
Santa Helena del Opón – comune del dipartimento di Santander